Prudentópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Prudentópolis (ort), Paraná, 
 Prudentópolis (kommun), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar